

Діксфілд — місто, штат Мен
 Діксфілд — переписна місцевість, штат Мен